Икбула́т (устар. Ижбула́т) — проточное озеро на окраине города Дегтярска Свердловской области, на западном склоне Среднего Урала.

Физико-географические характеристики 
Озеро Ижбулат расположено на высоте 340 метров над уровнем моря. Площадь поверхности — 0,64 км². Озеро проточное, вытекает река Ельчёвка — приток Чусовой (бассейн Камы). На южном берегу расположены постройки, с других сторон озеро окружено смешанным лесом. Сапропелевые грязи.

Ижбулат — озеро в Пермской губернии, в Екатеринбургском уезде, в Сысертском горном округе, по левую сторону реки Чусовой. Вблизи месторождение медной руды и Озёрский железный рудник; также никель и мрамор.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, озеро Икбулат относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок — река Чусовая от города Ревды до в/п посёлка Кына, речной подбассейн реки Камы до Куйбышевского водохранилища (без бассейнов рек Белой и Вятки), речной бассейн реки Камы.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010100511111100002130.

Название 
Название происходит из башкирского или татарского языка, вероятно, от личного имени Ишбулат (обычно переводят как «Подобный булату»). Имена подобного рода у татар и башкир встречались нередко.

«Чистое озеро» 
В озере водятся карась, окунь, щука, гольян, ротан. Озеро является популярным местом рыбной ловли, в том числе для жителей Екатеринбурга. На озере организована платная рыбалка, есть прокат удочек, мангалов, коптилен и лодок фондом «Чистое озеро». Деятельность фонда неоднократно вызывала протесты у жителей Дегтярска. Руководство «Чистого озера» объясняло запреты частыми случаями браконьерства со стороны местных жителей. Начиная с 2004 года фондом организовалась пропаганда, что якобы водоём регулярно чистится и зарыбляется, затем фонд заявил, что этим должна заниматься администрация города. Деятельность фонда привела к многочисленным конфликтам с местным населением «ломали удочки, рубили снасти винтами моторки»,— прокомментировал ситуацию один из активистов инициативной группы Рашид Андражанов. На берегу озера появились забор и объявления «Рыбалка закрыта. Штраф 500 рублей», также появилась и охрана, затем на прибрежной защитной полосе началось капитальное строительство. После многочисленных обращений возмущённых жителей в различные инстанции, сбора подписей горожан, протестующих против захвата озера, незаконного строительства вблизи водоёма и незаконного запрета рыбалки в конфликт вмешались Управление Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу и межрайонная природоохранная прокуратура. Ревдинский городской суд удовлетворил иск прокурора города Ревды к ИП Белышевой Л. Э. о снесении строений в прибрежной полосе озера Ижбулат в срок, определённый решением суда.

На данный момент решение суда и требование схода не выполнены, по документам это не аренда озера, а организация культурного рыболовного хозяйства. Строения и забор не снесены.

Легенды 
Существует предание, что на дне озера лежит клад — бочки с золотом и драгоценностями, награбленными сподвижниками Емельяна Пугачёва во время Крестьянской войны 1773—1775. Вблизи озера действительно от правительственных войск скрывался крупный отряд Емельяна Пугачёва, однако никаких документальных свидетельств о том, что на дне озера может храниться клад, не найдено.

Примечания 

Озёра Свердловской области
Водные объекты городского округа Дегтярск
Дегтярск